Heikki Liimatainen – mezzofondista finlandese
 Jani Liimatainen – chitarrista finlandese
 Jonne Aaron Liimatainen – cantante finlandese